

Топоніми

Повіт Камі-Такай
Повіт Сімо-Такай